Prva hrvatska nogometna liga 2007./08. (skraćeno:T-Com Prva HNL 2007./08.) je natjecanje Prve hrvatske nogometne lige koje je počelo 21. srpnja 2007. Igralo se trokružnim sustavom kao i prošle sezone.

Ljestvica

Rezultati 

*Zbog smrti igrača NK Zadar, Hrvoja Ćustića, 27. kolo je odgođeno i odigrano je 29./30.travnja

Kvalifikacije za 1. HNL 2008./09.

Popis strijelaca 

 21 gol - Želimir Terkeš (Zadar)
 18 golova - Radomir Đalović (Rijeka)
 17 golova - Nikola Kalinić (Hajduk)
 14 golova - Krunoslav Lovrek (Zagreb)
 13 golova - Luka Modrić (Dinamo)
 12 golova - Mario Mandžukić (Dinamo); Željko Malčić (Cibalia); Senijad Ibričić (Zagreb)
 11 golova - Boško Balaban, Ognjen Vukojević (Dinamo); Anas Sharbini (Rijeka)
 10 golova - Josip Tadić (Dinamo)
 9 golova - Miljenko Mumlek (Varteks); Ante Rukavina (Hajduk)

Nastupi klubova u Europi 
 Liga prvaka
 1. pretkolo:  Hazar - Dinamo Zagreb 1:1, 1:3 (produžeci)
 2. pretkolo:  Domžale - Dinamo Zagreb 1:2, 1:3
 3. pretkolo:  Werder Bremen - Dinamo Zagreb 2:1, 3:2

 Kup UEFA
 1. pretkolo:  Budućnost - Hajduk Split 1:1, 0:1
 2. pretkolo: Hajduk Split -  Sampdoria 0:1, 1:1

 1. pretkolo: Slaven Belupo -  Teuta 6:2, 2:2
 2. pretkolo: Slaven Belupo -  Galatasaray 1:2, 1:2

 1. kolo: Dinamo Zagreb -  Ajax 0:1, 3:2 (produžeci)
 Skupina D:  Dinamo Zagreb -  Basel 0:0;   Brann - Dinamo Zagreb 2:1;  Dinamo Zagreb -  Hamburg 0:2;   Rennes - Dinamo Zagreb 1:1

 Intertoto kup
1. kolo: Zagreb -  Vllaznia 2:1, 0:1

Poveznice 
 2. HNL 2007./08.
 3. HNL 2007./08.
 4. HNL 2007./08.
 5. rang HNL-a 2007./08.
 6. rang HNL-a 2007./08.
 7. rang HNL-a 2007./08.
 8. rang HNL-a 2007./08.
 Hrvatski nogometni kup 2007./08.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2007./08.
 prva-hnl.hr/blog, 1. HNL 2007./08.
 hrnogomet.com, 1. HNL 2007./08., rezultati
 hrnogomet.com, 1. HNL 2007./08., strijelci

2007./08.
 1